Polipanská literatura je literatura z doby po porážce husitů u Lipan roku 1434.

Petr Chelčický 
Petr Chelčický byl zeman z jižních Čech, který obhajoval pasivitu. Odmítal potřebu vyššího vzdělání. Na základě jeho myšlenek vznikla v roce 1457 Jednota bratrská.

 O trojím lidu řeč
V tomto díle odsuzoval středověké dělení na 3 stavy. Požadoval rovnost všech lidí.
 Postila
Zde navazuje na Husovu tvorbu. Toto dílo obsahuje zejména kázání a úvahy.
 traktát Sieť viery pravé
Zde kritizuje církve, zejména prodávání odpustků za smrtelné hříchy. 

Česká literatura - průřezové články
Kultura doby husitství